Bennett Landing Strip ist der Name folgender Flugplätzen in den Vereinigten Staaten:

 Bennett Landing Strip (Jefferson County, Arkansas)
 Bennett Landing Strip (Lawrence County, Arkansas)
 Bennett Landing Strip (Wisconsin)